One (pronome) – pronome da língua inglesa

Eletrônica 
Android One – linha de smarthphone
OnePlus One – primeiro android lançado pela fabricante OnePlus 
The Red One – primeira câmera lançada pela Red Digital Cinema Camera Company
Xbox One – linha de consoles de jogos eletrônicos

Organizações 
ONE - empresa de navegação do Japão
ONE, Inc. – organização de direitos homossexuais fundada nos Estados Unidos em 1952
ONE Championship – organização de artes marciais mistas fundada em Singapura em 2011

Música 
 Grupo
One (banda) – grupo greco-cipriota formada em 1999

 Álbum
One (álbum de Bee Gees) – lançado em 1989
1 (álbum de The Beatles) – lançado em 2000
1 (álbum de B1A4) – lançado em 2012

 Canção
"One" (canção de Metallica) – lançada em 1988
"One" (canção de U2) – lançada em 1991
"One" (canção de Crystal Kay) – lançada em 2008
"One" (canção de Sky Ferreira) – lançada em 2010
"One" (canção de Ed Sheeran) – lançada em 2014

Entretenimento 
 Literautura
One (mangaká) – pseudônimo de mangaká

 Televisão
BBC One – canal de televisão do britânico
TF1 – canal de televisão da francês
RTP1 – canal de televisão português

Outros 
Ubuntu One – serviço de armazenamento online fundada em 2009

Ver também 

Desambiguação